Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1991-1992 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1991-1992
Championnat Espagne Football 1991-1992 D1
Championnat Espagne Football 1991-1992 D1
Espagne
Espagne